Het seizoen 2013-2014 van Helmond Sport was het 46ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Noord-Brabant.

Selectie

Keepers 

   Jamie Watt
   Wouter van der Steen

Verdedigers 
   Sven van de Kerkhof
   Mark Kuijpers
   Dave Nieskens
   Koen Weuts
   Gillian Justiana
   Charles Kazlauskas
   Gregory Lammers
   Ferry de Regt
   Aart Verberne

Middenvelders 
   Arne van Geffen
   Daniel Guijo-Velasco
   Karim Bridji
  Juanito Sequeira
    Mees Siers
    Kevin Visser

Aanvallers 
   Davy Brouwers
   Jeremias Carlos David
   Stanley Elbers
   Mark Janssen
   Serhat Koç
    Marc Koot
    Maiky Fecunda

Trainer : Eric Meijers

Transfers

In

Uit

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Externe links 
 Officiële website Helmond Sport
 Jupiler League teampagina

2013/14
Nederlandse voetbalclub 2013/14